Der Unicodeblock Altsüdarabisch (Old South Arabian, U+10A60 bis U+10A7F) kodiert die altsüdarabische Schrift, ein Abdschad zur Schreibung der altsüdarabischen Sprache und Vorläufer der äthiopischen Schrift.

Grafiktafel

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch)